Live aus Berlin ("dal vivo da Berlino" in lingua tedesca) può riferirsi a:

 Live aus Berlin – album dei Rammstein del 1999
 Live aus Berlin – album dei Rosenstolz del 2003